Ровіго — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Ровіго — провінція в Італії, у регіоні Венето.